{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83101) - || 2001 QD237 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83102) - || 2001 QU237 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83103) - || 2001 QA238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83104) - || 2001 QK238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83105) - || 2001 QN238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83106) - || 2001 QO238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83107) - || 2001 QZ238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83108) - || 2001 QY239 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83109) - || 2001 QR240 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83110) - || 2001 QY240 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83111) - || 2001 QG241 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83112) - || 2001 QO241 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83113) - || 2001 QP241 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83114) - || 2001 QT242 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83115) - || 2001 QB243 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83116) - || 2001 QE243 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83117) - || 2001 QM243 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83118) - || 2001 QC244 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83119) - || 2001 QX244 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83120) - || 2001 QP246 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83121) - || 2001 QX247 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83122) - || 2001 QW248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83123) - || 2001 QL250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83124) - || 2001 QO250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83125) - || 2001 QQ251 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83126) - || 2001 QJ253 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83127) - || 2001 QC256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83128) - || 2001 QV256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83129) - || 2001 QY256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83130) - || 2001 QW257 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83131) - || 2001 QY258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83132) - || 2001 QQ259 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83133) - || 2001 QX259 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83134) - || 2001 QT260 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83135) - || 2001 QC261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83136) - || 2001 QG261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83137) - || 2001 QL261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83138) - || 2001 QR261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83139) - || 2001 QK262 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83140) - || 2001 QQ262 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83141) - || 2001 QZ262 || 25 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83142) - || 2001 QN263 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83143) - || 2001 QS263 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83144) - || 2001 QT263 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83145) - || 2001 QS264 || 26 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83146) - || 2001 QJ265 || 26 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83147) - || 2001 QP265 || 26 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83148) - || 2001 QQ265 || 26 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83149) - || 2001 QE266 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83150) - || 2001 QA268 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83151) - || 2001 QD268 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83152) - || 2001 QS268 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83153) - || 2001 QF269 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83154) - || 2001 QX270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83155) - || 2001 QZ271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83156) - || 2001 QB272 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83157) - || 2001 QR272 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83158) - || 2001 QB273 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83159) - || 2001 QQ273 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83160) - || 2001 QE274 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83161) - || 2001 QS275 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83162) - || 2001 QU275 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83163) - || 2001 QJ276 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83164) - || 2001 QE277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83165) - || 2001 QH277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83166) - || 2001 QR277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83167) - || 2001 QO278 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83168) - || 2001 QY279 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83169) - || 2001 QR281 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83170) - || 2001 QZ281 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83171) - || 2001 QP283 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83172) - || 2001 QG284 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83173) - || 2001 QP284 || 30 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83174) - || 2001 QJ285 || 23 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83175) - || 2001 QS285 || 23 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83176) - || 2001 QO286 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83177) - || 2001 QN287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83178) - || 2001 QO287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83179) - || 2001 QS287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83180) - || 2001 QY287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83181) - || 2001 QP289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83182) - || 2001 QV291 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83183) - || 2001 QU292 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83184) - || 2001 QA293 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83185) - || 2001 QG294 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83186) - || 2001 QM296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83187) - || 2001 QS296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83188) - || 2001 QU296 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83189) - || 2001 QY296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83190) - || 2001 QU323 || 27 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83191) - || 2001 QP327 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83192) - || 2001 QY327 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83193) - || 2001 QK330 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83194) - || 2001 QY330 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83195) - || 2001 RJ1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83196) - || 2001 RV1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83197) - || 2001 RS3 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83198) - || 2001 RF4 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83199) - || 2001 RM5 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83200) - || 2001 RN6 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten